Оргеевский уезд — административная единица Бессарабской губернии Российской империи, существовавшая между 1812 и 1917 годами
 Оргеевский уезд — административная единица Королевства Румынии, существовавшая между 1918 и 1938 годами
 Оргеевский уезд — административная единица Республики Молдова, существовавшая между 1999 и 2003 годами